Hradčany steht für:
 Hradčany u Přerova (Burgstätt), Gemeinde im Okres Přerov
 Hradčany u Tišnova (Radschans), Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Hradčany u Žehuně (Ratschan), Gemeinde im Okres Nymburk
 Hradčany-Kobeřice, Gemeinde im Okres Prostějov

Stadt- und Ortsteile:
 Hradčany (Prag) (Hradschin), Stadtteil von Prag
 Hradčany u Českého Dubu (Ratschen), Ortsteil von Bílá u Českého Dubu, Okres Liberec
 Hradčany u Čkyně (Burgberg), Ortsteil von Bošice, Okres Prachatice
 Hradčany (Hradčany-Kobeřice) (Hradschan), Ortsteil von Hradčany-Kobeřice, Okres Prostějov
 Hradčany, Ortsteil von Chlumčany u Přeštic, Okres Plzeň-jih
 Hradčany (Ralsko) (Kummer), Ortsteil von Ralsko, Okres Česká Lípa
 Hradčany (Pomezí nad Ohří) (Rathsam), Wüstung in der Gemeinde Pomezí nad Ohří, Okres Cheb

Weiteres:
 Hradčany, Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, siehe Kaiser Franz Josef (Schiff, 1880)